Bystřice kan verwijzen naar:
 verschillende rivieren in Tsjechië
 Bystřice (Cidlina), zijrivier van de Cidlina
 Bystřice (Eger), zijrivier van de Eger
 Bystřice (Morava), zijrivier van de Morava
 Bystřice (Svratka), zijrivier van de Svratka
 Bystřice (Vsetínská Bečva), zijrivier van de Vsetínská Bečva
 verschillende gemeenten in Tsjechië
 Bystřice (okres Benešov), stad in okres Benešov.
 Bystřice (okres Jičín), gemeente in okres Jičín.
 Bystřice (okres Frýdek-Místek), gemeente in okres Frýdek-Místek.